Eiersbach ist ein Gewässername:

 Eiersbach (Haßlach), rechter Zufluss der Haßlach in Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Eiersbach (Kleine Wiese), rechter Zufluss der Kleinen Wiese (zur Wiese) bei Bürchau, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Eierbach